Delai steht für:

 Delai (Familie), italienische Baumeister-, Maurer-, Maler- und Stuckateurfamilie

Delai ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Delai (1650–1708), italienischer Baumeister und Architekt
 Malakai Delai (* 1968), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Melania Delai (* 2002), italienische Tennisspielerin
 Pietro Delai (1635–1695), italienischer Baumeister
 Torika Delai (* 1989), fidschianische Fußballschiedsrichterin